Die Saison 2014/15 der Wysschaja Hockey-Liga war die 23. Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse und die fünfte seit Gründung der Liga.

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr 
 Kristall Saratow und Titan Klin zogen sich aus finanziellen Gründen aus der Liga zurück.
 Der HK Lada Toljatti kehrte in die KHL zurück.
 Der HK WMF-Karelija änderte seinen Namen in SKA-Karelija.
 Bars Kasan wurde als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Modus 
Die Liga umfasst 24 Teilnehmer (22 russische und zwei kasachische). Diese bestreiten jeweils in Hin- und Rückspiel gegen jeden anderen Teilnehmer der Liga. Am Schluss werden die Mannschaften auf 4 Gruppen gemäß ihrer sportlichen Leistung und geographische Lage aufgeteilt, wobei jede Mannschaft einmal gegen die anderen Gruppenteilnehmer spielt. Dadurch spielt jede Mannschaft insgesamt 52 Spiele in der Hauptrunde bestreitet. Die 16 bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Playoffs, in denen der Zweitligameister ausgespielt wird. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Verlängerung gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Liga (russ.)

Saison der Wysschaja Hockey-Liga
Eishockeysaison 2014/15